

Geografia 
 Mercato San Severino – comune italiano in provincia di Salerno
 San Severino Lucano – comune italiano in provincia di Potenza
 San Severino Marche – comune italiano in provincia di Macerata
 San Severino – frazione del comune di Centola in provincia di Salerno
 San Severino – antica denominazione di San Severo, comune italiano in provincia di Foggia

Persone 
 Roberto di San Severino meglio noto come Roberto Sanseverino d'Aragona (1418-1487) – condottiero italiano, conte di Colorno e di Caiazzo

Santi e beati 
 San Severino – abate nel Norico, commemorato l'8 gennaio
 San Severino di Settempeda – vescovo e patrono di San Severino Marche, commemorato il 15 maggio
 San Severino di Agaune – abate commemorato l'11 febbraio
 San Severino di Bordeaux – vescovo di Bordeaux, commemorato il 21 ottobre
 San Severino di Colonia – vescovo di Colonia, commemorato il 23 ottobre
 San Severino di Parigi – eremita, commemorato il 23 novembre
 San Severino di Tivoli – monaco, commemorato il 1º novembre
 San Severino Gallo – martire, commemorato il 1º gennaio
 San Severino Manlio Boezio – filosofo, commemorato il 23 ottobre
 San Severino – commemorato con gli altri martiri Essuperio e Feliciano il 19 novembre
 San Severino – martire del III secolo conservato nella Collegiata di Camaiore

Pagine correlate 
 Chiesa di San Severino
 Sanseverino
 Severino